Stanisław Wielgus – polski duchowny rzymskokatolicki
 Stanisław Wielgus – polski pilot doświadczalny, konstruktor lotniczy i instruktor lotniczy